Jogos eletrônicos
 Destiny (jogo eletrônico)

Na música
 Destiny (álbum de Gloria Estefan)
 Destiny (álbum de Saxon)
 Destiny (álbum de Stratovarius)
 Destiny (álbum de Jacksons)

Astronáutica
Destiny (módulo da ISS)

Desambiguação